Alejandro Gálvez (1989) – calciatore spagnolo
 Bernardo de Gálvez y Madrid (1746-1786) – generale e politico spagnolo
 Christian Gálvez (1979) – ex calciatore cileno
 Felicity Galvez (1985) – nuotatrice australiana
 Gaspar Gálvez (1979) – ex calciatore spagnolo
 Isaac Gálvez (1975-2006) – ciclista su strada e pistard spagnolo
 Jessy Gálvez López (1995) – calciatore belga con cittadinanza spagnola
 José Gálvez Estévez (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Manuel Gálvez (1882-1962) – scrittore, poeta e storico argentino
 Mariano Gálvez (1790-1862) – politico guatemalteco
 Mario Gálvez (1960) – ex cestista panamense
 Matías de Gálvez y Gallardo (1725-1784) – generale spagnolo 
 Óscar Gálvez (1913-1989) – pilota automobilistico argentino
 Paulina Gálvez (1980) – modella colombiana
 Paulina Gálvez (1969) – attrice e ballerina cilena
 Rafa Gálvez (1993) – calciatore spagnolo